

Geografia

Rzeki 
 Trent – rzeka w Anglii
 Trent – rzeka w Kanadzie, w prowincji Kolumbia Brytyjska, na wyspie Vancouver
 Trent – rzeka w Kanadzie, w prowincji Ontario
 Trent – rzeka w Nowej Zelandii, na Wyspie Południowej
 Trent – rzeka w Stanach Zjednoczonych, w stanie Karolina Północna

Gminy i miejscowości 
 Trent – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Trent – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen

W Stanach Zjednoczonych:
 Trent – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Moody
 Trent – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Taylor
 Trent (ang. Trent Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Lenoir

Osoby o imieniu Trent 
 Trent Dalzell – australijski aktor
 Trent Franks – amerykański polityk
 Trent Grimsey – australijski pływak
 Trent Lott – amerykański polityk
 Trent Reznor – amerykański multiinstrumentalista
 Trent Sullivan – australijski aktor

Pozostałe 
 Incydent Trent – wydarzenie w czasie wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych, które doprowadziło do naruszenia brytyjskiej neutralności w tym konflikcie
 Trent University – uniwersytet w Kanadzie
 Rolls-Royce Trent – seria silników turbowentylatorowych produkcji Rolls-Royce

Zobacz też 
 Trydent (Trento)
 Trenton